Нижче подано список усіх населених пунктів району Кантагалу. Центр району виділений жирним нарисом.

Примітки 

Населені пункти Сан-Томе і Принсіпі